Newskoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Newskoje (Kaliningrad, Bagrationowsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Bagrationowsk (bis 1946 Fabiansfelde und Groß Lauth, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Newskoje (Kaliningrad, Gurjewsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Gurjewsk (bis 1948 Kummerau, Stadtteil von Königsberg, Ostpreußen)
 Newskoje (Kaliningrad, Nesterow), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Nesterow (bis 1938 Pillupönen, Kreis Stallupönen, 1938–1946 Schloßbach, Landkreis Ebenrode, Ostpreußen)
 Newskoje (Moskau), in der Oblast Moskau
 Newskoje (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod